Alamo Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alamo Mountain (Kalifornien)
 Alamo Mountain (New Mexico)